

Vodice, comune

Vodice (it.: Vodizze), comune

Monte Vodice, luogo di un'importante battaglia della prima guerra mondiale
 Vodice, comune
 Vodice (it.: Vodizze in Selva Piro), frazione del comune di Aidussina